Aguado ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Aguado (1784–1842), spanischer Politiker und Bankier 
 Dionisio Aguado (1784–1849), spanischer Gitarrist und Komponist
 Javier Fernández Aguado (* 1961),  spanischer Wirtschaftswissenschaftler und Autor
 Maria Teresa Aguado Molina (* 1976), spanisch-deutsche Biologin, Hochschullehrerin und Museumsleiterin 
 Pedro „Toto“ García Aguado (* 1968), spanischer Wasserballspieler, siehe Pedro Francisco García
 Óscar de la Riva Aguado (* 1972), spanisch-katalanischer Schachspieler

 Víctor Manuel Aguado (* 1960), mexikanischer Fußballtorhüter und -trainer